Amares (gemeente), een gemeente in het Portugese district Braga
Amares (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Amares